PS/2 může znamenat:

 IBM PS/2 – modelová řada osobních počítačů IBM Personal System/2
 Konektor PS/2 – konektor pro připojení myši nebo klávesnice

Jako PS2 se označuje:
 PlayStation 2 – herní konzole

Externí odkazy